Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Мартіна Мюллер здобула титул, у фіналі перемігши Міріам Казанову з рахунком 6-2, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2002
Budapest Grand Prix